Sankt Franciskus kloster och kyrka kan syfta på:

Sankt Franciskus kloster och kyrka, Split – ett sakralt byggnadskomplex i Split i Kroatien.  
Sankt Franciskus kloster och kyrka, Zagreb – ett sakralt byggnadskomplex i Zagreb i Kroatien.